Kohlreif (auch Kohlreiff) ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Christian Paulus Kohlreiff (1777–1836), lutherischer Theologe, Pastor der deutschen lutherischen St. Michaelskirche in Moskau
 Bernhard Kohlreif (1605–1646), Rektor des Gymnasiums zum Grauen Kloster in Berlin
 Christoph Gottfried Kohlreif (1715–1775), lutherischer Theologe, Hauptpastor an St. Marien zu Lübeck
 Gottfried Kohlreif (1676–1750), lutherischer Theologe und Chronologe, Dompropst in Ratzeburg  
 Gottfried August Kohlreif (1749–1802), Physiker, Professor der Elektrizität in St. Petersburg
 Joseph Amadeus Kohlreiff (1806–1837), lutherischer Theologe, Nachfolger seines Vaters als Pastor der deutschen lutherischen St. Michaelskirche in Moskau
 Julius Kohlreiff (1813–1844), Komponist, nach Orenburg verbannt
 Matthias Erasmus Kohlreiff (1641–1705), deutscher Theologe, Gymnasiallehrer, Pastor und Hofprediger